Der Paris-Halbmarathon () ist ein Halbmarathon, der seit 1993 jährlich im März in Paris stattfindet. Er wird wie der Paris-Marathon von Amaury Sport Organisation (A.S.O.) veranstaltet und ist nach diesem die  teilnehmerstärkste Laufveranstaltung in Frankreich.

Organisation 
Start und Ziel der Strecke, die durch das östliche Paris führt, ist vor dem Schloss Vincennes. Über die Avenue Daumesnil geht es westwärts ins Stadtgebiet von Paris und nach einem Schwenk nach Norden über die Place de la Nation und die Rue du Faubourg Saint-Antoine zur Place de la Bastille. Weiter folgt man der Rue de Rivoli bis zum Boulevard Sébastopol, wo der westlichste Punkt der Strecke erreicht wird. Unmittelbar darauf erreicht man die Place de l’Hôtel-de-Ville mit dem Rathaus und dann die Seine, der man flussaufwärts bis zum Boulevard Henri IV folgt, über den man wieder zur Place de la Bastille gelangt. Der Avenue Daumesnil folgt man bis zur Place Félix Éboué, passiert den Boulevard périphérique südlich der Porte de Charenton und durchquert im letzten Viertel den Bois de Vincennes.

Die für den 1. März 2020 geplante 28. Austragung des Halbmarathons musste aufgrund neuer Infektionen mit dem Coronavirus abgesagt werden und es wurde die Verschiebung auf einen späteren Termin des Jahres angekündigt.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 59:42 min, Moses Kibet (KEN), 2021
 Frauen: 1:05:46 h, Betty Lempus (KEN), 2021

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website (französisch)

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Stadtlauf
Leichtathletikwettbewerb in Paris
Gegründet 1993
Laufveranstaltung in Frankreich